Barda bezeichnet:
 Bərdə (Stadt), Stadt in Aserbaidschan
 Bərdə (Rayon), Rayon in Aserbaidschan
 Barda (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk, Russland
 Barda (Perm), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Region Perm, Russland

 Barda (Kama), Nebenfluss der Kama in Russland
 Barda (Sylwa), Nebenfluss der Sylwa in Russland
 Barda (Tschapscha), Nebenfluss der Tschapscha in Russland
 Barda (Tulwa), Nebenfluss der Tulwa in Russland

BARDA ist die Abkürzung von
 Biomedical Advanced Research and Development Authority, Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums (HHS), das für die Beschaffung und Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen zuständig ist.

Barda ist der Familienname folgender Personen:
 Arvīds Bārda (1901–1940), lettischer Fußballspieler
 Daniel Barda (* 1944), französischer Jazzposaunist
 Edvīns Bārda (1900–1947), lettischer Fußballspieler
 Elyaniv Barda (* 1981), israelischer Fußballspieler
 Michal Barda (* 1955), tschechoslowakischer Handballspieler
 Jean-Pierre Barda (* 1965), schwedischer Musiker, Sänger und Maskenbildner
 Olaf Barda (1909–1971), norwegischer Schachspieler
 Rūdolfs Bārda (1903–1991), lettischer Fußballspieler